Здесь представлен полный список призёров Олимпийских игр по конькобежному спорту. Медали в этом виде спорта на Олимпиадах разыгрываются с 1924 года среди мужчин и с 1960 года среди женщин.

Всего на Олимпийских играх в конькобежном спорте было вручено 527 наград. Наибольшее количество медалей за всю историю завоевали нидерландские конькобежцы. В 2014 году в Сочи они первыми преодолели отметку в 100 выигранных медалей. Примечательно, что во всех остальных зимних видах спорта нидерландские спортсмены не выиграли в сумме и 10 наград.

Самой титулованной спортсменкой в истории конькобежного спорта на Олимпийских играх по общему количеству наград является Ирен Вюст из Нидерландов, на счету которой 13 медалей, включая шесть золотых. Также шесть золотых завоевала советская спортсменка Лидия Скобликова. На счету Клаудии Пехштайн 9 медалей, в том числе 5 золотых. По 8 олимпийских наград в активе Гунды Ниман-Штирнеман (3 золота) и Карин Энке-Кания (3 золота). Пять золотых и одну бронзовую медаль завоевала американка Бонни Блэйр.

Среди мужчин по общему количеству наград лидирует Свен Крамер — 9 медалей, в том числе 4 золотые. По количеству золотых наград с 1928 года самым титулованным конькобежцем остаётся финн Клас Тунберг (1893—1973), выигравший семь медалей, в том числе пять золотых. Также пять золотых наград на счету американца Эрика Хейдена, который выиграл все дистанции на Играх 1980 года.

Призёры

Мужчины

500 метров 

За 24 Олимпиады 7 побед у американцев. Голландцы впервые выиграли золото на этой дистанции только в 2014 году в Сочи (при этом они заняли весь пьедестал). По два раза побеждали Евгений Гришин (1956 и 1960), Эрхард Келлер (1968 и 1972) и Уве-Йенс Май (1988 и 1992). В 1998 году в Нагано Хироясу Симидзу принёс Японии первую и пока единственную золотую олимпийскую медаль в мужском конькобежном спорте.

1000 метров 

За 13 Олимпиад по пять побед у американцев и нидерландцев. Шани Дэвис — единственный, кто выиграл 1000 метров на Олимпиаде дважды. В 1992 году в Альбервиле немец Олаф Цинке в борьбе за золото выиграл у корейца Ким Юн Мана всего 0,01 сек.

1500 метров 
За 24 Олимпиады восемь побед у норвежцев. По два раза на этой дистанции побеждали Клас Тунберг (1924 и 1928), Евгений Гришин (1956 и 1960), Юхан-Улаф Косс (1992 и 1994) и Кьелд Нёйс (2018 и 2022). Одне Сёндрол — единственный, кто завоевал три медали (золото, серебро и бронзу).

5000 метров

10 000 метров

Масс-старт 
Впервые включён в олимпийскую программу на Играх 2018 года.

Командная гонка 
Впервые включена в олимпийскую программу на Играх 2006 года.

Классическое многоборье 
Проводилось только один раз на Олимпиаде-1924 в Шамони.

Женщины

500 метров

1000 метров

1500 метров

3000 метров

5000 метров 

За 10 Олимпиад четыре победы у немок и три победы у нидерландок. Клаудия Пехштайн завоевала пять медалей (3 золота, 1 серебро и 1 бронзу). Мартина Сабликова завоевала 4 медали (2 золота, 1 серебро и 1 бронзу).

Масс-старт 
Впервые включён в олимпийскую программу на Играх 2018 года.

Командная гонка

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Конькобежный спорт на Олимпийских играх